Wyatt är ett berg i Antarktis. Det ligger i den centrala delen av kontinenten. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på Wyatt är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Wyatt är varierad. Den högsta punkten i närheten är Rawson Mountains,  meter över havet,  kilometer nordväst om Wyatt. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Antarktis
Artiklar med robotjusterad position
Nya Zeelands anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 2000 meter över havet eller högre